Кастальская Марина Александровна (родилась в 1948 году в Москве) — российская художница, работает в области печатной, станковой и монументальной графики.

Биография 
Марина Кастальская родилась в 1948 году в Москве. С 1966 по 1972 год училась в Московском полиграфическом институте. С 1975 года — член союза художников СССР.

Публичные коллекции 
 Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва
 Государственная Третьяковская галерея, Москва
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
 Калининградская областная картинная галерея, Калининград
 Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова, Красноярск
 Московский музей современного искусства, Москва
 Галерея М’АРС, Москва
 Галерея А3, Москва
 Новосибирский государственный художественный музей, Новосибирск
 Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-Петербург
 Томский областной художественный музей, Томск
 Государственный музей искусств Каракалпакии, Нукус, Узбекистан
 Государственная картинная галерея Грузии, Тбилиси, Грузия
 Белгородский государственный художественный музей

Персональные выставки 
 2014 — «Любовь к геометрии» , Агентство. Art Ru, Москва
 2010 — «Короба», pop/off/art, Москва
 2008 — «Между Небом и Землей», Центр современного искусства М’АРС, Москва
 2003 — галерея «Чернов», Новосибирск
 2000 — галерея «LeVall», Новосибирск
 1999 — Новосибирская картинная галерея, Новосибирск (в рамках фестиваля «Арт Новосибирск»)
 1999 — галерея «М’АРС», Москва
 1999 — «День рождения — 2000», «Галерея А3», Москва
 1988 — «Востокозапад», ЦДХ, Москва (совместно с Л. Пелихом)

Групповые выставки 
 2007—2008 — «Ангеломигранты», Культурно-просветительский центр «Булгаковский Дом», Москва
 2007 — «Новый ангеларий», Московский музей современного искусства, Москва
 2007 — «Приключение чёрного квадрата», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
 2005 — «Чистейшая абстракция — 05», галерея pop/off/art, Москва
 2005 — «Коллаж в России XX век», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
 2005 — «Классики и современники», галерея pop/off/art, Москва
 2005 — «Картина № 1», «Галерея А3», Москва
 2004 — 2-ая Томская Триеннале «Рисунок России», Томск
 2003 — Международная художественная ярмарка «Арт Москва», ЦДХ, Москва
 2003 — Выставка к 70-летию МОСХ’а, Манеж, Москва
 2003 — «Объекты и вещи», Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва
 2003 — «Московская абстракция. Вторая половина XX века», Государственная Третьяковская галерея, Москва
 2003 — Выставка в рамках фестиваля искусств «Московская абстракция. 2-ая половина XX века», Москва, Государственный выставочный зал «На Солянке» (Е.Гор, К.Александров, В.Умнов, М.Кастальская)
 2002 — 3-ая Международная Биеннале современной графики, Новосибирск
 2002 — «Контрэволюция», Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва
 2001 — Московский международный онлайн фестиваль «ARTFOR-FOCOM 2001», «Галерея А-3», Москва
 2001 — 2-ая Международная биеннале современной графики, Новосибирск (Гранпри)
 2001—2002 — «Абстракция в России. XX век», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
 2001 — 1-ая Томская Триеннале «Рисунок России», Томск
 2001 — «Художники круга ДИ», Академия Художеств, Москва
 2001 — «Метаморфозы бумаги», Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва
 2001 — «Внутренняя Азия», Бишкек — Алматы — Санкт-Петербург — Новосибирск -Москва
 2001 — «Арт Москва», ЦДХ, Москва
 1999 — 1-ая Международная биеннале современной графики, Новосибирск (диплом)
 1999 — «Художники книги — 200-летию А. С. Пушкина», Москва
 1999 — «100 лет московского эстампа», Выставочный зал «Новый Манеж», Москва
 1998 — «Московский Арт-Салон», Центральный Выставочный Зал «Манеж», Москва
 1997- «Московский Арт-Салон», Центральный Выставочный Зал «Манеж», Москва
 1994 — «Новый взгляд», Дом Художника, Москва
 1992 — «Коллекция российской графики», ЦДХ, Москва
 1990 — «Каллиграфия СССР-США», ЦДХ, Москва — Нью-Йорк, Сан-Франциско, США
 1990—1991 — «Открытая дверь. Выставка печатной графики московских и гринвичских художников», галерея «Woodlands Art Gallery», Лондон — «Orleans House Gallery», Твикенхем — Riverside Room, Old Town Hall, Ричмонд, Великобритания
 1989 — «НТР», Дом художника, Москва
 1989 — «К 100-летию Анны Ахматовой», Москва — Париж
 1988 — «Объединение № 1», выставка первого творческого объединения МОСХ, выставочный зал «На Каширке», Москва
 1985 — выставка московских художников, дом Художника, Москва
 1984 — групповая выставка московских художников, выставочный зал МОСХ, Москва

Статьи 
 В.Пацюков. Феномен аналитической оптики как новой инструментальной визуальности. ЦСИ М'АРС.
 Крест и чаша. Монументальная графика Марины Кастальской .Artterritory.com
 Филипп Плещунов. Все, что мне необходимо, находиться у меня под ногами.Gogol.ru
 Мамонов. Б. Форма и текст. Религиозные мотивы в творчестве Марины Кастальской . Истина и жизнь.
 Мамонов. Б. Быть найденным вовремя. Художественный журнал 71/72
 Алина Денисова. Монументальная геометрия Марины Кастальской . Eclectic
 В «Агентстве. Art Ru» покажут картины Марины Кастальской . Российская газета
 В Москве открылась выставка Марины Кастальской «Любовь к геометрии» . ИА Regnum

Ссылки 
 Биография, работы и выставки Марины Кастальской